

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 18 marzo 2023.

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Boston United: 2000-2001
Crawley Town: 2010-2011

Boston United: 1999-2000

Collegamenti esterni

Allenatori di calcio scozzesi
Calciatori scozzesi